Bishop's Nympton
 George Nympton
 King's Nympton
 Queen's Nympton
 Station King's Nympton